Троє́щина — зупинний пункт Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці. Розташований між зупинним пунктом Троєщина 2 і станцією Київ-Дніпровський на Північному напівкільці — обхідній залізничній лінії, що сполучає станції Борщагівка та Дарниця через станцію Почайна. Попередня назва — Городня. Перейменована 2 вересня 2009 року одночасно з пуском першої черги міської електрички. З 4 жовтня 2011 року рух міської міської електрички відкрито по кільцю загальною довжиною 50,8 км із 14-ма зупинками.

Поблизу платформи знаходиться кінцева зупинка автобусних маршрутів № 59, 60, 61, які працюють лише в час доби, коли курсує міська електричка і сполучають платформу з житловими масивами Райдужний, Воскресенка і Вигурівщина-Троєщина.

Див. також 
Розклад руху приміських електропоїздів по з.п. Троєщина (за винятком рейсів міської електрички)

Джерела 

Зупинні пункти Південно-Західної залізниці
Транспорт Деснянського району Києва
Зупинні пункти Києва
Троєщина (Київ)